Kick Ass (Carl Hiaasen), een boek met columns van Carl Hiaasen.
 Kick-Ass (strip), een stripserie van Marvel Comics
 Kick-Ass (film), een verfilming van deze stripreeks uit 2010. 
 Kick Ass (lied), een lied van Mika.